В этой статье перечислены матчи сборной Чехии по футболу с 2001 по 2010 годы.

Матчи сборной Чехии по футболу (2011—2020)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ссылки 
 Все матчи сборной Чехии на FOTBAL.CZ

Сборная Чехии по футболу